Ötz oder Oetz heißen folgende geographische Objekte:
 Oetz, Gemeinde im Bezirk Imst, Tirol
 Oetz, Katastralgemeinde von Mühldorf, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich

Gemeindeteile:
 Ötz (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Ötz (Edling), Ortsteil der Gemeinde Edling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Ötz (Höslwang), Ortsteil der Gemeinde Höslwang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Ötz (Pastetten), Ortsteil der Gemeinde Pastetten, Landkreis Erding, Bayern
 Ötz (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Ötz (Thierhaupten), Ortsteil des Marktes Thierhaupten, Landkreis Augsburg, Bayern
 Ötz (Weyarn), Ortsteil der Gemeinde Weyarn, Landkreis Miesbach, Bayern
 Ötz (Gemeinde Mühldorf), Ortsteil der Gemeinde Mühldorf, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Ötz (Gemeinde Andorf), Ortsteil von Andorf, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Ötz (Gemeinde Grundlsee), Ortslage von Grundlsee im Salzkammergut, Bezirk Liezen, Steiermark
 Ötz (Gemeinde Oetz), Katastralgemeinde von Oetz, Tirol

Ötz oder Oetz ist der Name folgender Personen:
 Joscha Oetz (* 1971), deutscher Jazzmusiker und Komponist

Ötz bzw. Oetz steht weiters für:
 OETZ (Zeitschrift), hochschulpolitische Zeitschrift aus Düsseldorf
 ÖTZ (Zeitschrift), österreichische Tierschutzzeitschrift